Seligman kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Seligman (Arizona)
Seligman (Missouri)